„Ленинградки“ е руска песен, посветена на жертвите по време на блокадата на Ленинград (включително Таня Савичева), която продължава 872 дни – от 8 септември 1941 до 27 януари 1944 г. Музиката е на Виктор Василиевич Плешак (1946), а текстът – на Макс Юрьевич Дахие (1932 – 1996).

Оратория „Ленинградки“ 
За първи път на 24 януари 2019 г. в параклис в Санкт Петербург е представена ораторията на Виктор Плешак „Ленинградки“. С музиката си композиторът се изявява не само като музикант, но и като автор на либрето. Изпълнява Народната актриса на Русия, Светлана Крючкова, която за първи път чува песента „Ленинградка“. Ораторията е посветена на майката на композитора Александра Фьодоровна Москвитина. Изпълнена е от академичен оркестър „Андреев“, работил през цялата война в обсадения град, ръководен от диригента Николай Михайлов. Други изпълнители по време на премиерният спектакъл на ораторията са:

 Светлана Крючкова (диктор) – Народна артистка на Русия;
 Александър Шахов (баритон) – лауреат на международни конкурси, солист на Мариинския театър;
 Държавен академичен руски оркестър. В. В. Андреева, художествен ръководител и главен диригент – народният артист на Русия Дмитрий Хохлов;
 Женски хор на Музикално-педагогическия колеж на Санкт Петербург, ръководители – Анна Барсова и Лариса Яруцкая;
 Детски концертен хор „Chimes“ Детска школа по изкуствата на името на Михаил Глинка, художествен ръководител – Лариса Яруцкая.

Части на ораторията
 Ленинградки, за женски глас и баян 
 Война, оркестрово интермеццо, диктор
 Начало блокады, монолог за баритон и оркестър
 Молитва, за детски хор A capella 
 Незабываемое, за женски хор и оркестър
 Баллада о девушках 1942 година, за женски хор и оркестър
 В джазе только девушки, за фортепиано и оркестър
 Частушки с переплясом, за женски хор и оркестър
 Мама, за детски хор и оркестър
 А все-таки марши, за баритон и оркестър
 Там на юге, за детски хор и оркестър
 Цирк Ленинградский, фронтовой, за женски хор и оркестър
 Поселок Ромашки, (текст Е. Гвоздев) за детски хор и оркестър.
 Господеви поклонитеся, за детски и женски хор A capella
 На Пискаревском, дза баритон, женски и детски хор и оркестър
 День Победы Ленинграда, за баритон, женски и детски хор и оркестър
 Ленинградцы, (епилог) за баритон, женски и детски хор и оркестър

Изпълнители на песента 
 Татяна Буланова
 Елена Ваенга
 Таисия Повалий
 Елена Север
 Альона Бикулова

Източници

Външни препратки 
 Ленинградки – текст

Руски песни
Военни песни
СССР във Втората световна война